Ferenc Rados (1934) – pianista e insegnante universitario ungherese
 Gustav Rados (1862-1942) matematico ungherese
 Jozo Rados (1993) – cestista austriaco
 Luigi Rados (1773-1840) – incisore e pittore italiano

Pagine correlate
 Radoš